Сијенега Гранде има више значења:

 Сијенега Гранде (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сијенега Гранде (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијенега Гранде (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Гранде (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега Гранде (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенега Гранде (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сијенега Гранде, Ранчо Гранде (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенега Гранде (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенега Гранде (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенега Гранде (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенега Гранде (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сијенега Гранде (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику